

Lieux, sites, monuments

En France 
Montmartre ou butte Montmartre est le nom d'une colline de Paris. Elle a donné son nom aux lieux suivants :
 Montmartre, ancienne commune du département de la Seine, créée en 1789, et supprimée en 1860 : lors de l'extension de Paris jusqu'à l'enceinte de Thiers, la partie intérieure au mur, la plus importante, fut rattachée à Paris en devenant un quartier du  arrondissement, et la partie extérieure fut rattachée à la commune de Saint-Ouen.
 la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
 la congrégation des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre
 l’église Saint-Pierre de Montmartre
 l’église Saint-Jean de Montmartre
 le cimetière de Montmartre
 le funiculaire de Montmartre
 la rue Montmartre
 la rue du Faubourg-Montmartre
 le boulevard Montmartre
 le Théâtre Montmartre, ancien nom de l'actuel Théâtre de l'Atelier 
 la salle de spectacle Élysée Montmartre
 la section du Faubourg-Montmartre
 le quartier du Faubourg-Montmartre ( de Paris)
 la Commune libre de Montmartre
 la République de Montmartre
 Le Musée de Montmartre
 Le Carmel de Montmartre

Au Canada 
 Le Montmartre est un centre augustinien de la ville de Québec.
 Le Montmartre est un centre culturel et artistique de Montréal.
 Montmartre, ville de la province de la Saskatchewan.

Au Danemark 
 Le Jazzhus Montmartre est un célèbre club de jazz situé à Copenhague.

Cinéma 
 Montmartre, autre titre du film La Flamme de Ernst Lubitsch sorti en 1923
 Montmartre-sur-Seine, un film français de Georges Lacombe avec Édith Piaf
 Faubourg Montmartre, un film français de Raymond Bernard sorti en 1931.
 Les Nuits de Montmartre, film de 1955
 125, rue Montmartre, film français de Gilles Grangier  sorti 1959

Peinture 
 Les peintures de Montmartre, un groupe d'œuvres, réalisées par Vincent van Gogh en 1886 et 1887 et consacrées au quartier de Montmartre à Paris.